Le puits à six seaux peut faire référence à :

 Le puits à six seaux à Bœrsch (Bas-Rhin) ;
 Le puits à six seaux à Obernai (Bas-Rhin) ;
 Le puits à six seaux à Rosheim (Bas-Rhin).